Diná — personagem bíblica
Diná (Disney)

Desambiguações de antropônimos